Rozgrywki radzieckiej klasy A w sezonie 1956 były osiemnastymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział dwanaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z drugiej ligi – Buriewiestnik Kiszyniów i ODO Swierdłowsk. Mistrzowski tytuł po raz 6-ty wywalczyła drużyna Spartaka Moskwa. Królem strzelców ligi został Wasilij Buzunow z ODO Swierdłowsk, który zdobył 17 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1956 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim